Viladrau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viladrau (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Viladrau (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar